La temporada 2010 del campeonato del mundo de Moto2 fue parte de la 62.ª edición del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Fue el debut de esta categoría creada para reemplazar a la categoría de 250cc.

Calendario 

 * Carrera nocturna
 ** Carrera disputada en sábado
 *** Sólo corre la categoría de MotoGP
 **** Se estrenará en el Campeonato sustituyendo al GP de Hungría en Balatonring, tras no haberse construido a tiempo
 ***** Se canceló la carrera como segunda prueba mundial, debido a la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull

Pilotos y equipos 

 Todos los pilotos usan gomas Dunlop.

Resultados y clasificación

Grandes premios

Clasificación de pilotos 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

Notas 
† Shoya Tomizawa murió debido a un accidente sufrido en el Gran Premio de San Marino de Motociclismo.

Clasificación constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales del Mundial de Motociclismo

2010
Motociclismo en 2010